Gromyko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Anatoljewitsch Gromyko (* 1969), stellvertretender Direktor am Europainstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften (IE RAS)
 Anatoli Andrejewitsch Gromyko (1932–2017), russischer Diplomat und Wissenschaftler
 Andrei Andrejewitsch Gromyko (1909–1989), sowjetischer Politiker, langjähriger Außenminister